Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2021 проводился с 19 по 23 мая 2021 года в городе Wausau (штат Висконсин). Турнир проводился в 14-й раз.

В чемпионате принимали участие 24 команды.

Команда-победитель чемпионата получала право представлять США как смешанная парная сборная США по кёрлингу на  2022.

Победителями чемпионата стала (впервые в истории чемпионата) команда Вики Персингер / Крис Плайс, победившая в финале команду Madison Bear / Andrew Stopera. Матч за 3-е место не проводился, бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды Jenna Burchesky / Ben Richardson и Эйлин Гевинг / Luc Violette.

Формат турнира 
Сначала команды, разбитые на 4 группы по 6 команд в каждой (A, B, C, D), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая команда играет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые два места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе. В плей-офф команды, занявшие в группах 1-е места, проводят между собой расстановочный раунд (), две победившие в котором команды выходят сразу в полуфиналы, а две проигравшие в четвертьфиналы. Команды, занявшие в группах 2-е места, играют между собой в матчах 1/8 финала, победители выходят в четвертьфиналы, победители четвертьфиналов выходят в полуфиналы, победители полуфиналов встречаются в финале.

Составы команд

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

 Проходят в расстановочный раунд (Seeding Pool) за выход в полуфиналы и четвертьфиналы плей-офф
 Проходят в 1/8 финала плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в 1/8 финала плей-офф

Тай-брейки

Расстановочный раунд (Seeding Pool) 
Две победившие команды выходят напрямую в полуфиналы плей-офф, две проигравшие — в четвертьфиналы.

Плей-офф 

Время начала матчей указано местное (UTC−6:00).

Матчи 1/8 финала. 22 мая, 19:00

Четвертьфиналы. 23 мая, 9:00

Полуфиналы. 23 мая, 14:00

Финал. 23 мая, 19:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2021

Спорт в США в 2021 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Висконсине
Май 2021 года